§ 238 StGB behandelt
 in Deutschland den Tatbestand der Nachstellung (Stalking)
 im Fürstentum Liechtenstein den Tatbestand der Wertzeichenfälschung